Реньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Реньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда